Siedem czasz () – zbiór plag zesłanych przez Boga, pojawiający się w szesnastym rozdziale Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Według tej księgi prorockiej, Jan Apostoł doznał serii objawień na wyspie Patmos. Jan miał mieć także objawienie, w którym siedmiu aniołów wylało siedem czasz bożego gniewu na wyznawców Antychrysta, po tym jak zabrzmiało siedem trąb.

Opis siedmiu czasz gniewu

Pierwsza czasza 
Tekst oryginału:

Tłumaczenie na polski:

Druga czasza 
Tekst oryginału:

Tłumaczenie na polski:

Trzecia czasza 
Tekst oryginału:

Tłumaczenie na polski:

Czwarta czasza 
Tekst oryginału:

Tłumaczenie na polski:

Piąta czasza 
Tekst oryginału:

Tłumaczenie na polski:

Szósta czasza 
Tekst oryginału:

Tłumaczenie na polski:

Siódma czasza 
Tekst oryginału:

Tłumaczenie na polski:

Galeria

Zobacz też 
 Niewiasta obleczona w słońce
 Apokalipsa świętego Jana w historii egzegezy
 Eschatologia chrześcijańska
 Nierządnica z Babilonu
 Plagi egipskie
 Księgi prorockie Starego Testamentu

Przypisy

Bibliografia 
 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Poznań-Warszawa: Pallotinum, 1990, (Ap. 16, 1-16), seria: Biblia Tysiąclecia - wydanie trzecie, poprawione.

Linki zewnętrzne 
 http://twojabiblia.pl/czytaj/Ap/21 - rozdział szesnasty Apokalipsy św. Jana
 https://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation%2016&version=ESV
 Biblia Tysiąclecia – Apokalipsa św. Jana
 http://www.biblia-internetowa.pl

Nowy Testament
Eschatologia
Apokalipsa św. Jana